Лотоцькі:
 Лотоцький Лев Антонович (1850—1926) — український письменник. Батько Антона, Володимира та Михайла Лотоцьких.
 Лотоцький Антін Львович (1881—1949) — український громадський діяч, учасник національно-визвольних змагань 1914—1920 років, письменник. Син Льва Лотоцького, брат Володимира та Михайла Лотоцьких.
 Лотоцький Володимир-Богдан Львович (1883—1958) — український громадський діяч, журналіст. Син Льва Лотоцького, брат Антона та Михайла Лотоцьких.
 Лотоцький Михайло Львович (1885—1978) — український громадський діяч, журналіст. Син Льва Лотоцького, брат Антона та Володимира Лотоцьких.

 Лотоцький Володимир Миколайович (1888 — ?) — підполковник Дієвої Армії УНР.
 Лотоцький Інокентій Іларіон (1915—2013) — єпископ Чиказький Української Греко-Католицької Церкви (1980—1993), василіянин.
 Лотоцький Микола Логінович (1888 — ?) — підполковник Армії УНР. Старшина штабу 16-ї бригади 6-ї Січової дивізії Армії УНР (1920—1922).
 Лотоцький Мирослав Ількович (1959) — український футбольний функціонер.
 Лотоцький Олег Васильович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Лотоцький Олег Михайлович (1975—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лотоцький Олександр Гнатович (1870—1939) — український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист, науковець.
 Лотоцький Володимир Михайлович (03.05.1985 р.н) - граф, капітан, військовослужбовець Збройних сил України.

Примітки 

Українські прізвища